Strzeszewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Strzeszewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Staroźreby 
 Strzeszewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Bieżuń 
 Strzeszewo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Strzeszewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Wicko